Перс может означать:
 Представитель народа персов. См. также Персия.
 в древнегреческой мифологии и литературе ():
 Перс (титан) — в древнегреческой мифологии младший титан, сын Крия и Еврибии.
 Перс (сын Гелиоса) — в древнегреческой мифологии царь Тавриды, сын Гелиоса и Персеиды.
 Перс (сын Персея) — в древнегреческой мифологии отец Ахемена, предка Ахеменидов, сын Персея и Андромеды, эпоним персов.
 Перс — брат Гесиода, выведенный в его поэме «Труды и дни».
  (V—IV века до н. э.) — фиванский или македонский поэт-эпиграммист.
 Сен-Жон Перс (1887—1975) — французский поэт.
 «Перс» — именное название пищали, отлитой мастером-литейщиком Мартьяном Осиповым в 1686 году, хранится в Арсенале Московского Кремля.